"Patriarchy" é o primeiro episódio da primeira temporada da série Brothers & Sisters.

Elenco
Sally Field (Nora Holden)
 Sarah Jane Morris (Julia Walker)
 Ron Rifkin (Saul Holden)
 Rachel Griffiths (Sarah Whedon)
 Patricia Wettig (Holly Harper)
 Matthew Rhys (Kevin Walker)
 John Pyper-Ferguson (Joe Whedon)
 Dave Annable (Justin Walker)
 Balthazar Getty (Thomas Walker)
 Calista Flockhart (Kitty Walker)

Premissa
Kitty regressa a Los Angeles para fazer entrevistas para o seu programa de tv político e para visitar a sua família no seu aniversário. Antes de regressar a casa, todos os seus irmãos e irmãs ligam-lhe para falar sobre a mãe e como as coisas podem correr. Kitty e a mãe estão zangadas porque quando o irmão, Justin, lhe pergunta se deve fazer parte do exército, esta apoia-o. A mãe acredita que ele ficou exposto a diversos perigos com esta decisão. Justin encontra-se ainda a tentar habituar à vida em casa depois de ter estado na guerra. Entretanto, algo de errado está a acontecer com os negócios da família e mentiras estão a ser espalhadas para emcobrir. Saraj e o marido estão em aconselhamento matrimonial e o segredo é revelado. Sarah descobre que não há mais dinheiro no negócio de família quando o pai, William, cai na piscina e tem um ataque cardíaco. 
Brothers & Sisters